Acremierklauwier
 Amazonemierklauwier
 Aroyomierklauwier
 Bamboemierklauwier
 Bandstaartmierklauwier
 Blauwe mierklauwier
 Boliviaanse mierklauwier
 Campomierklauwier
 Castelnaus mierklauwier
 Cochamierklauwier
 Chapmans gebandeerde mierklauwier
 Eenkleurige mierklauwier
 Fijnstreepmierklauwier
 Gebandeerde mierklauwier
 Gestreepte mierklauwier
 Grijskapmierklauwier
 Grijskeelmierklauwier
 Grijze mierklauwier
 Grote mierklauwier
 Kuifmierklauwier
 Langstaartmierklauwier
 Leikleurige mierklauwier
 Marmermierklauwier
 Natterers mierklauwier
 Noordelijke gevlekte mierklauwier
 Parelmierklauwier
 Planaltomierklauwier
 Reuzenmierklauwier
 Roestmierklauwier
 Roodkapmierklauwier
 Roodvleugelmierklauwier
 Roraimamierklauwier
 Rosse marmermierklauwier
 Rosse mierklauwier
 Rouwmierklauwier
 Sombere mierklauwier
 Sooretamamierklauwier
 Streepkuifmierklauwier
 Temmincks mierklauwier
 Vlekborstmierklauwier
 Vlekrugmierklauwier
 Vlekvleugelmierklauwier
 Westelijke gevlekte mierklauwier
 Witbaardmierklauwier
 Withalsmierklauwier
 Witschoudermierklauwier
 Zebramierklauwier
 Zwarte mierklauwier
 Zwartgrijze mierklauwier
 Zwartkapmierklauwier
 Zwartkeelmierklauwier
 Zwartkuifmierklauwier
 Zwartrugmierklauwier